Гассенди:

 Гассенди, Пьер (1592—1655) — французский философ, математик, астроном и исследователь древних текстов.
 Гассенди, Жан (1748—1828) — французский военный деятель, участник революционных войн, родственник предыдущего.
 Гассенди — древний крупный лунный ударный кратер на видимой стороне Луны, названный в честь математика.